Игорь Юрьевич Посыпайко (род. , Киев) — украинский , , шоумен, экстремал, адвокат, музыкант и телепутешественник. Известен как ведущий, автор и продюсер многочисленных телепроектов: «ТАЧКИ», «Звездный Тест-Драйв», «Вокруг света за 48 часов», «Катастрофы», «Ключ от соблазна», «Прогноз погоды», «Национальный отбор на Евровидение», «Национальная двадцатка» и др. на телеканалах 1+1, ICTV и Первый национальный. В настоящее время ведет звездно-развлекательное автошоу «ТАЧКИ» на телеканале 1+1.

Игорь ведет активный образ жизни, среди его постоянных увлечений кайтсерфинг, сноукайтинг, парусный спорт, горнолыжный фристайл, и фрирайд, рафтинг, кольцевые автогонки, картинг и др.

Биография 
Родился 14 марта 1979 года в Киеве. В детстве окончил музыкальную школу, занимался бальными танцами, фигурным катанием, рисованием, горнолыжным и парусным спортом. В студенческие годы выиграл больше 10 образовательных грантов на обучение и стажировку в университетах Европы и США. (Страсбург, Гаага, Будапешт, Вена, Брюссель, год в университете Южного Мэна, Портленд).

С 1999 по 2001 год работал в Нью-Йоркском секретариате ООН на период Генеральной Ассамблеи. В 2002 году закончил Киевский институт международных отношений по курсу международного права с дипломом магистра. В 2003 году окончил магистратуру Эдинбургского университета (Шотландия) по курсу международное коммерческое право. 4 года работал адвокатом в Британской юридической фирме в Лондоне и Киеве.

С 2006 года работает ведущим на украинских телеканалах, продюсирует производство телепроектов, ведет и организовывает массовые, корпоративные и частные мероприятия. С 2006 года по 2009 год играл в составе украинской лаунж-рок группы «Фарбований Лис» в качестве клавишника и саунд продюсера.

В 2010 году был ооснователем продюсерского центра PM Studio, который занимается продюсированием таких проектов, как Балет Алены Шоптенко и Дмитрия Дикусара «Китч», кавер-бэнда с хулиганским прошлым «Китч-бэнд» и др.

В 2011 году основал видео-продакшен студию «МЫ Production», которая занимается производством телепроектов («ТАЧКИ», Звездный тест-драйв", «Вокруг света за 48 часов», «Феерия жизни» и др.).

Ссылки 
 
 
 
 

Телеведущие канала «1+1»
Выпускники Киевского университета культуры и искусств